Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van maart 2011 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 maart 2011.

Vrouwen 03